Комсомольский — посёлок в Александровском районе Оренбургской области. Входит в Яфаровский сельсовет.

История 
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок фермы № 1 совхоза им. Дзержинского переименован в Комсомольский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Александровского района (Оренбургская область)